4ever – gruppo musicale cinese
 4ever – gruppo musicale polacco di musica disco
 4ever – album degli Slot del 2009
 4 Ever – album di Dohzi-T del 2009
 4 Ever – album di Natsuki Morikawa del 2014
 4ever – album di Prince del 2016
 4ever – singolo di Lil' Mo del 2003
 4ever – singolo delle Veronicas del 2005

Pagine correlate 
 Forever